Населені пункти за алфавітом
Села без координат
Села з невідомою датою заснування
Казнів
Казнів — хутір в Україні, у Кременецькому районі Тернопільської області. Розташоване поблизу річки Горинь, на півночі району.

 
Населені пункти за алфавітом
Села без координат
Села з невідомою датою заснування
Хутір Казнів

Адмінустрій 
До 2015 року підпорядковувалося Старовишнівецькій сільській раді.

Від вересня 2015 року ввійшло у склад Вишнівецької селищної громади.

Населення 
У 2020 році в хуторі проживає приблизно 21 особа.

Релігія 
Жителі хутора Казнів відвідують  дерев'яну церкву Різдва Пресвятої Богородиці (1905) у с.Мишківці.

Дозвілля 
В 2015 році юні парубки разом із Назаром Буровим спорудили відпочинкове містечко у лісі неподалік хутора, було побудовано хатинку яка отримала назву "Буда", стіл для пікніку, мангал, та гойдалку і гамак для відпочинку. Данна місцевість користується широким попитом серед місцевого населення.

Клімат 
У Казнові вологий континентальний клімат. Протягом року випадає значна кількість опадів. Температура в середньому 7,3 °C. Середньорічна норма опадів — 607 мм.

Джерела та література 
2. Згадка про хутір Казнів: https://youtu.be/uVYHzhR2zVc